Snajperska puška
Snajperist (2015.) (American Sniper)
Savršena meta (2007.) (Shooter)
Snajper (1993.) (Sniper)